Vina (snaarinstrument), de algemene benaming voor een snaarinstrument in India
Vina (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Vina (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Vina (rivier), een rivier in Kameroen
Vina (Adamaoua), een departement in Kameroen